Zasjle (makedonska: Зашле) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Demir Hisar, i den sydvästra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Zasjle ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Zasjle är huvudsakligen kuperad, men norrut är den bergig. Terrängen runt Zasjle sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Zasjle. Närmaste större samhälle är Krivogasjtani,  kilometer öster om Zasjle. 

Omgivningarna runt Zasjle är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Zasjle är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Demir Hisar (kommun)